Winker ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Winker (1883–1942), deutscher Politiker
 Gabriele Winker (* 1956), deutsche feministische Sozialwissenschaftlerin
 Peter Winker (* 1965), deutscher Ökonometriker

ferner bezeichnet 

 Winker einen Fahrtrichtungsanzeiger an Automobilen
 den Nachrichtenübermittler (per Flagge beim Militär)